Gminy i miejscowości w Rumunii
 Sânpaul – gmina w okręgu Marusza
 Sânpaul – wieś w okręgu Arad, w gminie Șofronea
 Sânpaul – wieś w okręgu Harghita, w gminie Mărtiniș
 Sânpaul – wieś w okręgu Marusza, w gminie Sânpaul
 Sânpaul – gmina w okręgu Kluż
 Sânpaul – wieś w okręgu Kluż, w gminie Sânpaul